Rudolf Krause (autocoureur) (1907-1987), Oost-Duits autocoureur.
 Rudolf Krause (voetballer) (1927-2003), Oost-Duits voetballer en voetbaltrainer.